Plaats in Indonesië
 Kebon Cau (Pamarayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Kebon Cau (Teluknaga), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Kebon Cau (Ujung Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java

Zie ook 
 Keboncau, een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam